Rangitane bezeichnet

 Rangitāne ist ein Māori Stamm 
 Rangitane (Schiff, 1929), ein im Zweiten Weltkrieg versenktes Passagierschiff
 Rangitane (Schiff, 1949), ein neuseeländisches Passagierschiff